Dina, női keresztnév

 Dina (1956–2019) portugál énekesnő